

Edifici 
 Marlborough House, mansió a Westminster, Londres

Geografia 
 Marlborough (Anglaterra), Wiltshire
 Marlborough (Massachusetts)
 Marlborough (Nova Zelanda), una de les setze regions neozelandeses
 Ducat de Marlborough
 New Marlborough, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 Fort de Marlborough, fort del port de Maó (Menorca, Balears)

Persones 
 John Churchill, 1r Duc de Marlborough (1650 – 1722), militar i estadista anglès